Kommatering kan syfta på:

Grammatisk kommatering – en metod för att sätta ut kommatecken i en mening (i svenska äldre användning)
Tydlighetskommatering – det sätt på vilket Språkrådet och andra vägledande instanser rekommenderar att kommatecken ska användas i svenska (i svenska nyare användning)

Se även
Kommatecken